Singularität (von lateinisch singularis „einzigartig“) oder singulär steht für:

 Singularität (Astronomie), Ort mit unendlicher Krümmung der Raumzeit
 Singularität (Systemtheorie), Zusammenhang, in dem eine kleine Ursache eine große Wirkung hervorruft
 Singularität (Geographie), Objekt, das sich deutlich von seiner Umgebung unterscheidet, aber nicht wesentlich für die Landschaft ist
 Singularität (Meteorologie), eigenartige Witterungsregelfälle
 Singularität, Begriff der mathematischen Analysis, siehe Definitionslücke
 Singularität, Begriff der algebraischen Geometrie, siehe Algebraische Varietät #Singularitäten
 Singularität, Raumpunkt in der Roboterkinematik, siehe Industrieroboter #Achskonfiguration
 Singularität, mathematisches Teilgebiet der Maßtheorie, Verhältnis zwischen zwei Maßen, siehe Singuläres Maß

Siehe auch:
 Singularitätsprinzip (in studentischen Korporationsverbänden)
 Singularitäten-Theorem (Relativitätstheorie)
 technologische Singularität (Theorien der Zukunftsforschung)

 Singularity (Begriffsklärung)
 Singular (Begriffsklärung)